Leninskij  è un toponimo russo che indica

Leninskij nell'Oblast' di Samara
Leninskij nell'Oblast' di Tula
Leninskij Prospekt
Leninskij rajon